Als Bleiwurz bezeichnet man verschiedene Pflanzen aus der Familie der Bleiwurzgewächse:
 die Gattung Plumbago, z. B. mit der Europäischen Bleiwurz und der Kap-Bleiwurz
 Aus der Gattung Ceratostigma werden die  Arten Ceratostigma willmottianum und Ceratostigma plumbaginoides als Chinesische Bleiwurz bezeichnet.